275 км, 275-й киломе́тр — топоним в пост-СССР.

По происхождению — название по расстоянию от узловых станций, от которых начинается километраж на линиях, где расположены платформы, разъезды, обгонные пункты и пр.

 275 км — разъезд, Горьковская железная дорога (Чувашская Республика). Код 248020
 275 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Московская железная дорога (Тульская область). Код 211134
 275 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, линия Оскемен-1 — Риддер, Казахстанская железная дорога (Казахстан). Код 713327
 275 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, железная дорога (Свердловская область). Код 795219
 275 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, линия Тобол — Есиль, Казахстанская железная дорога (Казахстан). Код 681554

См. также 
 Разъезд 275 км (значения)